Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel (Aarschot)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel (Afferden)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel (Haelen)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel (Rijkel)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel (Sevenum)
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Smartenkapel (Sittard)

Zie ook
Onze-Lieve-Vrouw-van-Zeven-Smartenkapel (doorverwijspagina)